Jonás ist der Familienname folgender Personen:

 Alberto Jonás (1868–1943), spanischer Pianist
 Roberto Jonás (* 7. Juni 1967), ehemaliger andorranischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Jonas